Городско́й о́круг Красноперекопск (, ) — муниципальное образование в составе Республики Крым Российской Федерации (де-факто). Административный центр округа и единственный населённый пункт — город Красноперекопск. Образован на территории административно-территориальной единицы Республики Крым города республиканского значения Красноперекопск с подчинённой ему территорией.

Население 
Динамика населения (до 2014 года — наличное население, на 2001 и 2014 год — постоянное население):

По итогам переписи населения в Крымском федеральном округе по состоянию на 14 октября 2014 года численность постоянного населения городского округа составила 26 268 человек (100,0 % из которых — городское).

По состоянию на 1 января 2014 года численность населения Красноперекопска составила 29560 постоянных жителей и 29672 человек наличного населения. По состоянию на 1 июля 2014 года — 29516 постоянных жителей и 29628 человек наличного населения.

 Национальный состав
По данным переписей населения 2001 и 2014 годов:

См. также 
 Красноперекопский горсовет

Ссылки 
 Красноперекопск на сайте Минэкономразвития Республики Крым

Примечания